Rudy Demotte heeft aan het hoofd gestaan van verschillende regeringen:

 Tussen 2007 en 2009
 Regering-Demotte I (Waals Gewest)
 Regering-Demotte I (Franse Gemeenschap)
 Tussen 2009 en 2014
 Regering-Demotte II (Waals Gewest)
 Regering-Demotte II (Franse Gemeenschap)
 Sinds 2014
 Regering-Demotte III (Franse Gemeenschap)